1970
Década de 1970 no cinema
Década de 1970 no Brasil